Shattered steht für:
 Originaltitel eines US-amerikanischen Spielfilms aus dem Jahr 1991, siehe Tod im Spiegel
 US-Titel eines kanadisch-britischen Spielfilms aus dem Jahr 2007, siehe Spiel mit der Angst
 Shattered (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie aus dem Jahr 2011
 Shattered (Song), ein Lied der Rolling Stones
 Shattered (Film), US-amerikanischer Thriller von Luis Prieto (2022)